Боян Панайотов (1883—1908) — македонський революціонер, лідер Македонської революційної організації.
 Владко Панайотов (* 1950) — болгарський політик і науковець; професор.
 Георгі Панайотов (* 1968) — болгарський дипломат. Постійний представник Болгарії при Організації Об'єднаних Націй (2016—2021).
 Панайотов Олександр Сергійович (* 1984) — український та російський співак, автор-виконавець.
 Панайот Панайотов (1930—1996) — болгарський футболіст, що грав на позиції нападника. Заслужений майстер спорту Болгарії.
 Пламен Панайотов (* 1958) — болгарський політик і науковець.
 Стефан Панайотов (* 1941) — болгарський боксер, срібний призер чемпіонату Європи, учасник літніх Олімпійських ігор в Токіо.
болгарські прізвища